Алекса́ндр Никола́евич Щегло́в:
 Щеглов, Александр Николаевич (1875—1953) — военный дипломат, организатор Морского Генерального штаба России.
 Щеглов, Александр Николаевич (1886—1954) — инженер-испытатель подводных лодок и педагог Военно-морской академии.
 Щеглов, Александр Николаевич (1933—2009) — российский археолог-антиковед, педагог, сотрудник ИИМК РАН.